De COSAFA Cup 2022 was de eenentwintigste editie van dit voetbaltoernooi, georganiseerd door de COSAFA (Council of Southern Africa Football Associations). Een internationaal toernooi voor landen die lid zijn van de COSAFA. Senegal is daar geen lid van, maar is ook uitgenodigd om deel te nemen. Het toernooi zal plaatsvinden tussen 5 en 17 juli 2022. Gastland is Zuid-Afrika.

Zuid-Afrika is de titelverdediger. Het toernooi werd gewonnen door Zambia, in de finale werd Namibie verslagen met 1–0. Senegal werd derde.

Loting
De loting vond plaats in het gaststad Durban. Het werd gehouden in het Moses Mabhidastadion op 14 juni 2022. Zesvoudig kampioen Zimbabwe deed niet mee aan deze editie.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Kwartfinale

Verliezersronde

Halve finale verliezersronde

Finale om 5e/6e plek

Halve finale

Troostfinale

Finale

Voetbal in 2022
Voetbal in Zuid-Afrika
COSAFA Cup